Malakoff – comune francese dell'Hauts-de-Seine nell'Île-de-France
 Malakoff – città statunitense della contea di Henderson in Texas
 Malakoff – specialità gastronomica vodese